Малтешки се може односити на:
Малтешки језик, један од семитских језика
Малта, држава чланица ЕУ
Малтежани, семитски народ